Наоми Елен Вотс () британска је глумица, рођена 28. септембра 1968. године у Шорхаму у Кенту (Енглеска). Номинована је за Оскара за најбољу главну глумицу за улоге у филмовима 21 грам и Немогуће.

Филмографија 

|-
| 1986. || Само за љубав || -{For Love Alone}- || Лиова девојка || 
|-
| 1986. || Настојник|| -{The Custodian}- || Луиза || 
|-
| 1991. || Флертовање || -{Flirting}- || Џанет Одгерс|| 
|-
| 1993. || Велико Саргашко море|| -{Wide Sargasso Sea}- ||Фани Греј || 
|-
| 1993. || Матине || -{Matinee}- || старлета у радњи || 
|-
| 1995. || Девојка тенк || -{Tank Girl}- || Девојка Џет || 
|-
| 1995. || Непознате особе || -{Persons Unknown}- || Моли || 
|-
| 1996. || Деца кукурза 4 || -{Children of the Corn IV: The Gathering}- || Грејс Роудс || 
|-
| 1997. || У сенци светионика || -{Under the Lighthouse Dancing}- || Луиза || 
|-
| 1998. || Бејб: Прасе у граду || -{Babe: Pig in the City}- || Додатни гласови || 
|-
| 1998. || Судбина у њеним рукама || -{Dangerous Beauty}- || Гила де Леце || 
|-
| 1998. || Подељена кућа|| -{A House Divided}- || Аманда || 
|-
| 1999. || Чудна планета|| -{Strange Planet}- || Алис || 
|-
| 2001. ||Булевар звезда || -{Mulholland Drive}- || Бети Елмс/Дајана Селвин || 
|-
| 2001. || Доле || -{Down}- || Џенифер Еванс || 
|-
| 2001. || Ели Паркер|| -{Ellie Parker}- || Ели Паркер || кратки филм
|-
| 2001. || Не излази с глумицом|| -{Never Date an Actress}- || површна девојка || кратки филм
|-
| 2002. || Круг || -{The Ring}- || Рејчел Келер || 
|-
| 2002. || Зечеви || -{Rabbits}- || Сузи || 
|-
| 2003. || 21 грам || -{21 Grams}- || Кристина Пек || 
|-
| 2003. || Развод на француски начин || -{Le Divorce}- || Роксан де Персанд || 
|-
| 2003. || Нед Кели || -{Ned Kelly}- || Џулија Кук|| 
|-
| 2004. || Ја волим Хакабис|| -{I ♥ Huckabees]]}- || Дон Кембел || 
|-
| 2004. || Убиство Ричарда Никсона || -{The Assassination of Richard Nixon}- || Мари Андерсон Бик|| 
|-
| 2004. || Ми више не живимо овде || -{We Don't Live Here Anymore}- || Идит Еванс|| 
|-
| 2005. || Кинг Конг || -{King Kong}- ||Ен Дароу || 
|-
| 2005. || Остани || -{Stay}- || Лила Кулпепер || 
|-
| 2005. || Круг 2 || -{The Ring Two}- || Рејчел Келер || 
|-
| 2005. || Ели Паркер|| -{Ellie Parker}- || Ели Паркер || 
|-
| 2006. || Осликани вео|| -{The Painted Veil}- || Кити Фејн || 
|-
| 2006. || Унутрашње царство|| -{Inland Empire}- || Сузи Рабит || глас
|-
| 2007. || Заклетва || -{Eastern Promises}- || Ана Китрова || 
|-
| 2008. ||Чудне игре || -{Funny Games}- || Ен || 
|-
| 2009. || Међународна превара || -{International}- || Еленор Витман|| 
|-
| 2009. || Мајка и дете || -{Mother and Child}- || Елизабет Џојс||
|-
| 2010. || Упознаћеш високог, црног мушкарца || -{You Will Meet a Tall Dark Stranger}- || Сали||
|-
| 2010. || Поштена игра || -{Fair Game}- || Валери Плејм Вилсон||
|-
| 2011. || Кућа из снова || -{Dream House}- || Ен Патерсон||
|-
| 2011. || Џеј Едгар || -{J. Edgar}- || Хелен Ганди||
|-
| 2012. || Немогуће || -{The Impossible}- || Марија Бенет||
|-
| 2013. || Филм 43 || -{Movie 43}- || Саманта||сегмент -{Homeschooled}-
|-
| 2013. || Савршене мајке || -{Adore}- || Лил||
|-
| 2013. || || -{Sunlight Jr.}- || Мелиса||
|-
| 2013. || Дајана || -{Diana}- || принцеза Дајана||
|-
| 2014. || Сент Винсент|| -{St. Vincent}- || Дака||
|-
| 2014. || Човек птица||| -{Birdman}- || Лесли||
|-
| 2014. || Док смо млади|| -{While We're Young}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 The Official Naomi Watts at MySpace.com

Рођени 1968.
Енглеске глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа